VCP é uma sigla que pode significar:

 O código IATA para o aeroporto internacional de Viracopos, que atende as cidades brasileiras de Campinas e São Paulo;
 Votorantim Celulose e Papel - uma das empresas do grupo brasileiro Votorantim.
 Sigla utilizada no meio bancário - VCP (Valor Calculado pelas Partes).

Desambiguação